Selbststeuerung steht für:

 Selbststeuerung in der Psychologie, siehe Selbstregulation
 Selbststeuerung eines Fahrzeugs, siehe Unbemanntes Fahrzeug